Rusko-švedske vojne je naziv za več vojn med Rusijo in Švedsko:

Glej tudi 

 seznam vojn